Glenfield ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Glenfield (Mississippi)
 Glenfield (New Jersey)
 Glenfield (New York)
 Glenfield (North Carolina)
 Glenfield (North Dakota)
 Glenfield (Pennsylvania)
 Glenfield Township (North Dakota)

in Australien:
 Glenfield (New South Wales)
 Glenfield (Western Australia)

in England:
 Glenfield (Leicestershire)

in Neuseeland:
 Glenfield (Neuseeland)